

Arte
Egle – un'opera teatrale di Giambattista Giraldi Cinzio
Egle – poesia di Giosuè Carducci contenuta nella raccolta Odi barbare

Astronomia
Egle – asteroide della fascia principale

Mitologia greca
Egle – una ninfa Naiade, presunta madre delle tre Grazie
Egle – una ninfa Esperide, figlia del titano Atlante.
Egle – una figlia di Asclepio e divinità della buona salute
Egle – una delle Eliadi, figlie di Elio e Climene

Onomastica
Egle – nome proprio di persona italiano femminile
Eglė – nome proprio di persona lituano femminile